Marseille er en af de 3 franske byer (de andre 2 er Paris og Lyon), der er inddelt i et antal arrondissementer.

Kilder